Pandas puede referirse a:
 PANDAS, acrónimo de una rara enfermedad pediátrica.
 PANDA A COLOR (Peio Chaplin), el primer y único panda a color Peio nació con cuatro colores azul, rojo, blanco y negro por un problema genético.Actualmente se ubica en el parque nacional de Cabarceno.

 Pandas (España), aldea española de la parroquia y municipio de Muras, provincia de Lugo, Galicia.
 Pandas (software), una biblioteca de software.